George Kingston ist der Name folgender Personen: 

* George Kingston (* 1939), kanadischer Eishockeytrainer
 George Alexander Kingston (1770–1841), britischer General 
 George Templeman Kingston (1817–1886), kanadischer Meteorologe britischer Herkunft